Альфред Джеремиас (1864, Хемниц, Саксония — 1935) немецкий пастор, ассириолог и эксперт по религиям Древнего Ближнего Востока.

Жизнь 
В 1891 году он опубликовал первый немецкий перевод «Эпоса о Гильгамеше». С 1890 года до своей смерти был пастором Лютеранской общины в Лейпциге, а с 1922 года также являлся профессором Лейпцигского университета. Получил почётные звания в 1905 году от Лейпцига и в 1914 от Университета Гронингена.

Был одним из видных сторонников панвавилонизма, объясняя истоки Еврейской Библии в терминах Вавилонской мифологии.

Примечания

Ссылки 
 Reinhard G. Lehmann (1992). «Jeremias, Alfred Karl Gabriel, Pfarrer, Assyriologe und Religionswissenschaftler». In Bautz, Friedrich Wilhelm. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL) (in German) 3. Herzberg: Bautz. cols. 43-49. ISBN 3-88309-035-2. 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1864 году
Умершие в 1935 году
Ассириологи
Востоковеды Германии